Ґміна Добра може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Добра (Щецинська) — сільська ґміна у Західнопоморському воєводстві
 Ґміна Добра (Лімановський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Добра (Турецький повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Добра (Лобезький повіт) — місько-сільська ґміна у Західнопоморському воєводстві